Bark steht für:

 Bark (Schiffstyp), ein Segelschiffstyp
 Bark (Einbaumotoren), deutscher Hersteller von Einbaumotoren für Motorräder
 in der Psychoakustik ein Maß für die Tonhöhenempfindung, siehe Bark-Skala
 Bark (Gemeinde), eine Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Bark (Barczewo), Ort in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1939: Barkeim, 1939 bis 1945 Barkheim, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 das männliche verschnittene Hausschwein (Barkschwein), siehe Borg (Hausschwein)

Bark ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Voss Bark (1913–2000), britischer Journalist und Schriftsteller (Familienname ist Voss Bark)
 Gustav Bark (1889–unbekannt), Schweizer Fußballspieler
 Helmut Bark (1926–2019), deutscher Judoka
 Horst Bark (1928–2013), deutscher Werbegrafiker und Maler
 Jared Bark (* 1944), US-amerikanischer Performancekünstler
 Kurt Oskar Bark (1895–um 1952), deutscher Schriftsteller und politischer Aktivist
 Maksimilijan Bark, eigentlich Maximilian Barck (1962–2013), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Pjotr Lwowitsch Bark, auch Peter Bark (1869–1937), russischer Finanzminister (1914–1917)
 Yvonne de Bark (* 1972), deutsche Schauspielerin

BARK steht als Abkürzung für:
 Binär Automatisk ReläKalkylator, eine 1950 fertiggestellte Rechenmaschine, siehe BARK (Rechenmaschine)

Siehe auch:
 BARC
 Barck
 Barg
 Barke (Begriffsklärung)
 Barken
 Barks

Abkürzung